Суперкубок Бельгии по футболу 2000 () — 22-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1999/00 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 1999/00 «Генк». Встреча состоялась 5 августа 2000 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

2000
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Генк»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2000 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 5 августа
Август 2000 года